Place du Colonel-Fabien peut faire référence à plusieurs places, nommées en hommage à Pierre Georges : 
 la place du Colonel-Fabien de Nancy ;
 la place du Colonel-Fabien de Paris, où se trouve notamment le siège du Parti communiste français.